Арнс — фамилия. Известные носители:

 Арнс, Зилда (1934—2010) — бразильский педиатр, известная гуманитарной деятельностью.
 Арнс, Паулу Эваристу (1921—2016) — бразильский францисканец, кардинал-протопресвитер Римско-католической церкви.